Bordo El Garabato är en dammbyggnad i Mexiko.   Den ligger i kommunen Galeana och delstaten Chihuahua, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Mexico City. Bordo El Garabato ligger  meter över havet.

Terrängen runt Bordo El Garabato är kuperad, och sluttar norrut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Bordo El Garabato.  Trakten runt Bordo El Garabato är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Omgivningarna runt Bordo El Garabato är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Chihuahua (delstat)